Der Begriff Fenchu (altägyptisch: Baumfäller) steht für:

 Ägäische Inseln, altägyptische Bezeichnung der Baumlieferanteninseln für Zedernholz
 Phönizien, altägyptischer Ländername
 Phönizier, altägyptische Bezeichnung für die Bewohner von Phönizien